

Ащибулак — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Ащибулак — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Ащибулак — село, Жамбильський район, Жамбильська область